Pick Szeged - férfi kézilabda klub
 Pick Szalámigyár - hivatalos nevén Pick Szeged Zrt., szegedi székhelyű élelmiszeripari cég